Te quiero signifie « Je t'aime » en espagnol. Il peut également faire référence à :
 Te quiero, film français de 2003 ;
 Te quiero, single du chanteur belge Stromae.
 Te quiero, single du chanteur Willy William

 Voir aussi 
 Autres langues :
 Anglais :  Français :  Italien : ''